Gustavo Suárez puede referirse a las siguientes personas:

 Gustavo Suárez Barruecos, yudoca cubano;
 Gustavo Suárez Pertierra, jurista y político español.